Okopy (Podlachië) een plaats in het Poolse district  Sokólski, woiwodschap Podlachië.
 Okopy (Lublin) een plaats in het Poolse woiwodschap Lublin, in het district Chełmski.
 Okopy (Opole) een plaats in het Poolse woiwodschap Opole.
 Okopy (Łódź) een plaats in het Poolse district  Sieradzki, woiwodschap Łódź.
 Okopy (Mazovië) een plaats in het Poolse woiwodschap Mazovië, in powiat Pułtuski.
 Okopy (Ternopil), een plaats in Oekraïne